Неудавшаяся сверхновая (несостоявшаяся сверхновая, ) — звезда, которая в конце своей жизни коллапсирует в чёрную дыру без вспышки сверхновой.

Процесс 
Ранее считалось, что в конце жизни все массивные звёзды взрываются как сверхновые. Однако по теоретическим оценкам, от 10 до 30 процентов звёзд, которые превращаются в чёрные дыры, в конце жизни коллапсируют без взрыва сверхновой — мощности взрыва не хватает, чтобы вещество звезды преодолело гравитацию образовавшейся чёрной дыры. Считается, что такой сценарий происходит у звёзд массами 20—25 , но пока что известны только две звезды, предположительно таким образом сколлапсировавших.

Звезда N6946-BH1 с массой в 25 , являющаяся одной из неудавшихся сверхновых; она, в отличие от звезды NGC3021-CANDIDATE-1, наблюдалась регулярно. В марте 2009 года N6946-BH1 немного увеличила свою яркость, но уже в октябре того года перестала быть видимой в оптическом диапазоне, хотя продолжала наблюдаться в инфракрасном диапазоне. В конце концов, к октябрю 2015 году объект полностью перестал быть видимым.

Список кандидатов в неудавшиеся сверхновые

См. также 
 Псевдосверхновая

Примечания 

Сверхновые
Чёрные дыры
Астрономические явления